Плоцкое воеводство — административно-территориальная единица, существовавшая в Польше в разные века:

 Плоцкое воеводство (I Речь Посполитая);
 Плоцкое воеводство (1816—1837);
 Плоцкое воеводство (1975—1998).

См. также 
 Плоцкий повят
 Плоцкий департамент
 Плоцкая губерния